Подгурский () — фамилия.

Известные носители 
 Подгурский, Аким Андреевич — Георгиевский кавалер; майор.
 Подгурский, Александр Константинович — Георгиевский кавалер; подполковник.
 Подгурский, Александр Михайлович (1940—2021) — депутат Государственной Думы России.
 Подгурский, Андрей Павлович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Подгурский, Иван Николаевич (род. 1965) — белорусский государственный деятель, генерал-майор милиции.
 Подгурский, Николай Люцианович (1877—1918) — Георгиевский кавалер; лейтенант.
 Подгурский, Фёдор Александрович (1860—1929) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант.
 Подгурский, Юрий Давидович (ок. 1834 — ум. 1872) — экстраординарный профессор КДА.